Papendorf – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario di Rostock)
 Papendorf – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario dell'Uecker-Randow)